Antonio Cláudio Brasil Gonçalves (Niterói, 17 de junho de 1954) é um jornalista brasileiro.

Foi professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente leciona na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi repórter e cinegrafista da Rede Globo, entre outros veículos. Regularmente, escreve artigos sobre telejornalismo no Portal Comunique-se. O jornalista é o fundador da TV UERJ, a primeira televisão universitária on line do Brasil.

Antonio Brasil acumula os títulos de graduado em Jornalismo, mestre em Antropologia Social, doutor em Ciência da Informação e pós-doutor. Foi também professor do Departamento de Jornalismo da Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), professor visitante da Rutgers, The State University of New Jersey (EUA).

Palestrante na área da ética jornalística, é conhecido por condenar o uso da câmera oculta.

Jornalistas do Rio de Janeiro
Naturais de Niterói
Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Professores da Universidade Federal de Santa Catarina